El término script puede referirse a:

 En informática script es un conjunto de instrucciones. Permiten la automatización de tareas, creando pequeñas utilidades. Es muy utilizado para la administración de sistemas Unix. Son ejecutados por un intérprete de línea de órdenes y usualmente son archivos de texto.

 En informática, Script es el lenguaje que se usa en Bitcoin para expresar los scripts de bloqueo y desbloqueo de transacciones.

 En tipografía, un script es un tipo de letra con características especiales.

 Script o continuista. En cinematografía, la persona encargada por velar por la continuidad de la película.